Лига чемпионов АФК 2022 — 41-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 20-й под названием Лига чемпионов АФК. Действующим победителем турнира является Аль-Хиляль, обыгравший в финале корейский Пхохан Стилерс.

Формат 
Турнир начинается с первого предварительного раунда, затем идёт второй предварительный раунд, раунд плей-офф и после групповой этап.
Весь турнир строго распределён на две зоны: Запад и Восток. Команды распределяются согласно рейтингу за пять лет:

Даты 
После долгих раздумий АФК утвердили календарь Лиги чемпионов на 2022-ой год. Первоначально турнир планировалось организовать по старой схеме - «весна-осень», однако позже было принято решение сдвинуть начало турнира на март, а позже растянуть нокаут-раунд с августа 2022 по май 2023, в итоге в августе плей-офф матчи в один круг сыграют представители Восточной Азии, а в феврале решающие игры также в один круг проведут команды Западной Азии, а вот финал будет разыгран в старом двухматчевом формате.

Причиной этого скорее всего стал переход турниров АФК на схему «осень-весна», начиная с сезона 2023/2024, то есть со следующего.

Команды

Квалификационный раунд

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа I

Группа J

Рейтинг команд, занявших вторые места (Запад)

Рейтинг команд, занявших вторые места (Восток)

Плей-офф

Сетка

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022
Футбол в Азии в 2022 году